USM — многозначное сокращение:

 USM () — Ультразвуковой двигатель. Используется в спецификации (маркировке) фотообъективов, типа Canon EF.
 USM () — Государственный университет Молдовы.